Ferenc Lohr ist der Name folgender Personen:

* Ferenc Lohr (Maler) (1871–1946), ungarischer Maler
 Ferenc Lohr (Tontechniker) (1904–1994), ungarischer Tontechniker, Sohn des Vorhergehenden